Taras Boelba (novelle), een novelle uit 1835 van Nikolaj Gogol
Taras Boelba (opera), een opera van Mykola Lysenko
 Taras Boelba (1909), een film van Aleksandr Drankov
Taras Bulba (1924), een film van Vladimir Strizjevski en Joseph N. Ermolieff
Taras Bulba (1962), een film van J. Lee Thompson
Taras Boelba (2009), een film van Vladimir Bortko